Горт (Ірландія) - селище в Ірландії.
 Властіміл Горт - чехословацький шахіст.